Дьёрдь Палашти,  (12 января 1931, Эстергом — 16 апреля 2012, Будапешт) — венгерский кинорежиссёр, сотрудничавший с киностудией имени Белы Балажа, известный постановкой сказочных фильмов.

Биография 
Учился на электротехника. В 16-летнем возрасте стал победителем литературного конкурса. В 1950 году поступил в Академию театра и кино (Színház- és Filmművészeti Egyetem), которую окончил в 1954 году по специальности «кинорежиссура». С 1954 года сотрудничал с киностудией :hu:Mafilm. В 1959 году написал сценарий своего первого фильма Kölyök. С 1959 года стал одним из первых сотрудников киностудии имени Белы Балажа. С 1960 года работал на Венгерском телевидении.

В 1961 году поставил свой первый собственный фильм «Все невиновны?» (), за ним последовал фильм «Альба Регия». В 1962 году женился на Илоне Палашти, которая родила ему троих детей — дочь Агнеш (1954), сына Дьёрдя (1958) и дочь Беату (1963). С 1969 года снимал детские фильмы, из которых на советском ТВ демонстрировались фильмы-сказки «Волшебник» (, 1969, о приключениях волшебника Чиличалы и незадачливого школьника, которому тот помогал) и «Праздник непослушания» (, 1976), а также художественный фильм «Загадка Кальмана» (1985, СССР-Венгрия) о жизни и творчестве Имре Кальмана.

Ссылки 
 Magyar Televízió
 HMDB
  Történet, hangszerelve: Palásthy György-Csűrös Csilla emlékműsora

Кинорежиссёры Венгрии
Родившиеся в 1931 году
Умершие в 2012 году
Лауреаты премии имени Белы Балажа